Spisak crkvi koje su građene od drveta (crkve brvnare) sa fotografijama, gps pozicijama i osnovnim podacima. 
U spisak nisu uključeni savremeni objekti koji, uglavnom, nisu reprezenti autohtonog narodnog graditeljstva. Izuzeci su priloženi.

Kultura Srbijecrkve brvnare